Intel·ligència artificial.
 Incidència acumulada.
 IA-32 (Intel Architecture 32 bits).
 ÍA Akranes o Íþróttabandalag Akraness, club islandès de futbol.